Ishockey vid olympiska vinterspelen 1988 spelades i Calgary i provinsen Alberta i Kanada. Sovjetunionen vann guld före Finland och Sverige.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel
De tre bästa lagen i varje grupp spelade en match mot vart och ett av de tre topplagen i den andra gruppen. Poängen från första gruppspelet togs med till denna grupp, dock räknades inte de poäng lagen hade tagit mot de lag som inte gått vidare.

24 februari
 Sovjetunionen 5-0 Kanada
 Sverige 6-2 Tjeckoslovakien
 Finland 8-0 Västtyskland

26 februari
 Kanada 8-1 Västtyskland
 Tjeckoslovakien 5-2 Finland
 Sovjetunionen 7-1 Sverige

27 februari
 Kanada 6-3 Tjeckoslovakien

28 februari
 Sverige 3-2 Västtyskland
 Finland 2-1 Sovjetunionen

Placeringsmatcher
23 februari 
Match om elfte plats
 Frankrike 8-6 Norge

Match om nionde plats
 Österrike 3-2 Polen

25 februari 
Match om sjunde plats
 USA 8-4 Schweiz

Poängligan

Slutställning

Anmärkningar

Referenser

Noter

Externa länkar